Toponímia:
 Ciutat Vella de Barcelona, districte municipal de la ciutat de Barcelona
 Ciutat Vella de València districte municipal de la ciutat de València
 Ciutat Vella de Montevideo, barri de la ciutat de Montevideo
 Ciutat Vella d'Edimburg, barri d'Edimburg declarat Patrimoni mundial de la UNESCO
 Ciutat Vella de Dubrovnik, part de Dubrovnik declarada Patrimoni mundial de la UNESCO
 Ciutat Vella de la Corunya, part antiga de la Corunya declarada Monument històric-artístic
 Ciutat Vella de Quito, part antiga de Quito, declarada Patrimoni Mundial de la UNESCO
 Organitzaiocns: Club Bàsquet Ciutat Vella, associació esportiva de Barcelona